Прелог:

 Прелог — город в Меджимурской жупании Хорватии.
 Прелог, Владимир (1906—1998) — химик-органик, внёс вклад в развитие стереохимии, Нобелевский лауреат.